Швецо́в () — російське прізвище, утворене від діалектного швец («кравець» або «швець»).

Відомі носії:
 Швецов Валерій Валентинович ( 1940) — український скульптор, педагог.
 Швецов Віктор Борисович ( 1969) — український футбольний арбітр.
 Швецов Володимир Леонтійович ( 1957) — радянський хокеїст.
 Швецов Костянтин Іванович (1913—1978) — кандидат фізико-математичних наук, директор Станіславського педагогічного інституту (1950—1953).
 Швецов Олександр Ілліч ( 1988) — російський хокеїст.

 Швецова (Мокшанова) Тетяна Петрівна ( 1984) — ерзянська поетеса, перекладачка.

Російські прізвища